Naples může být:
 anglický název pro Neapol, město v Itálii

 Naples (Florida) – město ve státě Florida ve Spojených státech amerických
 Naples (Idaho) – vesnice ve státě Idaho ve Spojených státech amerických
 Naples (Illinois) – obec ve státě Illinois ve Spojených státech amerických
 Naples (Jižní Dakota) – město ve státě Jižní Dakota ve Spojených státech amerických
 Naples (Maine) – město ve státě Maine ve Spojených státech amerických
 Naples (New York) – město ve státě New York ve Spojených státech amerických
 Naples (Texas) – město ve státě Texas ve Spojených státech amerických
 Naples (Utah) – město ve státě Utah ve Spojených státech amerických
 Naples (Wisconsin) – město ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických